Der Nadeschda-Pokal 2014 ist die zweite Austragung des gleichnamigen Pokalwettbewerbes der KHL, an der alle Mannschaften teilnahmen, die sich nicht für die KHL-Play-offs um den Gagarin-Pokal qualifiziert hatten. Titelverteidiger ist Dinamo Riga.

Modus 
Die Mannschaften zwischen elften und viertzehnten Platz spielen in der Qualifikationsrunde. Die Konferenzmannschaften auf Platz neun und zehn beginnen ihre Teilnahme im Viertelfinale. Im Unterschied zu den KHL-Play-offs wurden für den Pokalwettbewerb einige Änderungen eingeführt. In der Vorqualifikation treten die Mannschaften in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Im Hauptturnier benötigt jede Mannschaft für das Weiterkommen in einer Serie drei Siege. Da das Limit bei vier Spielen liegt wird, beim Stand von 2:2 Siegen nach vier Spielen ein Penaltyschießen um den Sieg in der Serie durchgeführt.

Play-off-Baum

Qualifikation

(W11) HC Slovan Bratislava – (W14) HK Dinamo Minsk

(W12) HK Spartak Moskau – (W13) HK Witjas 
Die Mannschaft des HK Spartak Moskau wurde wegen mangelnder Finanzmittel aus dem Turnier ausgeschlossen. Damit qualifiziert sich der HK Witjas direkt für die nächste Runde.

(E11) HK Jugra Chanty-Mansijsk – (E14) Amur Chabarowsk

(E12) Neftechimik Nischnekamsk – (E13) Metallurg Nowokusnezk

Hauptturnier

Viertelfinale

(W14) HK Dinamo Minsk – (W9) Atlant Moskowskaja Oblast

(W13) HK Witjas – (W10) Sewerstal Tscherepowez

(E12) Neftechimik Nischnekamsk – (E9) HK Traktor Tscheljabinsk

(E11) HK Jugra Chanty-Mansijsk – (E10) HK Awangard Omsk

Halbfinale

(W14) HK Dinamo Minsk – (W10) Sewerstal Tscherepowez

(E10) HK Awangard Omsk – (E9) HK Traktor Tscheljabinsk

Finale 
(W14) Dinamo Minsk – (E10) Awangard Omsk

Weblinks 
 Spielergebnisse auf der offiziellen Website der KHL (russisch)

Einzelnachweise 

Eishockeyturnier in Russland
Kontinentale Hockey-Liga
Eishockeyveranstaltung 2014